Corey Lavelle Brewer (n. 1975), cestista statunitense
 Corey Wayne Brewer (n. 1986), cestista statunitense